Simone peut faire référence à :

Prénom 
En français, Simone est la forme féminine de Simon (voir cet article pour l'étymologie). Dans d'autres langues comme l'italien, il désigne en revanche la forme masculine.

Il peut s'orthographier de différentes manières selon les pays : Simona, Simonne, Seimone

Personnalités portant ce prénom 
 
Femmes
 Simone de Beauvoir (1908-1986), philosophe et écrivaine française ;
 Simone Biles (née en 1997), gymnaste artistique américaine ;
 Simone Bittencourt de Oliveira (née en 1949), chanteuse brésilienne ;
 Simone Garnier (née en 1931), animatrice de télévision française ;
 Simone Gbagbo (née en 1949), femme politique ivoirienne ;
 Simone Hérault (née en 1950), qui a donné sa voix (surnommée « Simone ») aux annonces en gare de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;
 Simone Mayer (1920-2006), professeure de médecine et chercheuse française ;
 Simone Signoret (1921-1985), actrice française ;
 Simone Simon (1911-2005), actrice française ;
 Simone Simons (née en 1985), chanteuse néerlandaise ;
 Simone Thomalla (née en 1965), actrice allemande ;
 Simone Valère (1921-2010), actrice française ;
 Simone Veil (1927-2017), femme politique française ;
 Simone Weil (1909-1943), philosophe française ;
 Simone Guillissen-Hoa (1916-1996), architecte belge.

Hommes
 Simone (né en 1974), chanteur italien.

Autres orthographes
 Seimone Augustus (née en 1984), joueuse de basketball américaine ;
 Simonne Monet-Chartrand (1919-1993), écrivaine et militante québécoise.

Littérature 
 Simone, roman de Feuchtwanger, roman historique de Lion Feuchtwanger

Patronyme 

 Afric Simone (1956-), chanteur mozambicain ;
 Franco Simone (1913-1976), linguiste et critique littéraire italien ;
 Hannah Simone (1980-), actrice, présentatrice de télévision et mannequin anglo-canadienne ;
 Irae Simone (1995-), joueur de rugby à XV australien ;
 Lisa Simone (1962-), comédienne et chanteuse américaine, fille de Nina Simone ;
 Marco Simone (1969-), footballeur italien ;
 Nina Simone (1933-2003), pianiste et chanteuse américaine, militante pour les droits civiques ;
 Puccio di Simone (?-?), peintre italien du XIVe siècle.

Pseudonyme 
 Madame Simone (1877-1985), pseudonyme de Pauline Benda, comédienne et femme de lettres française.
 Simone (1981-), de son nom complet Simone Gomes Jatobá, footballeuse brésilienne.

Toponyme 

 La Simone, un ruisseau de l'Aisne.

Cinéma 

 Simone (1926), film français d'Émile-Bernard Donatien ;
 Simone (2002), film américain d'Andrew Niccol.

Musique 
 Au Revoir Simone, groupe de musique électronique américain

Chansons

Média 

 Simone, média 100% vidéo, 100% digital créé en 2018

Voir aussi 

 Liste complète des articles dont le titre commence par le terme « Simone » ;
  ;
 Claudio Scimone, un chef d'orchestre italien ;
 Spiro Scimone, un dramaturge italien.
 Seemone, une chanteuse française.

Prénom féminin
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme